Тринадцатый сезон мультсериала «Симпсоны» транслировался с 6 ноября 2001 года по 22 мая 2002 года на телеканале Fox.

Список серий

Ссылки 

13
Телесезоны США 2001 года
Телесезоны США 2002 года